3 francuskie miasta:
 Passy (Saona i Loara) – francuskie miasto w regionie Burgundia
 Passy (Yonne) – francuskie miasto w regionie Burgundia
 Passy (Górna Sabaudia) – francuskie miasto w regionie Rodan-Alpy
 Passy (Seine) – nieistniejąca francuska gmina w dawnym departamencie Seine, obecnie jest to:
 Passy (Paryż) – rejon Paryża w XVI dzielnicy
Zobacz też: 
 Cimetière de Passy – cmentarz w Paryżu
 Passy – stacja linii nr 6 metra w Paryżu